Emil Laube ist der Name folgender Personen:

* Emil Laube (General) (1830–1891), deutscher Generalleutnant
 Emil Laube (Maler) (1868–1939), deutscher Kunstmaler